Сан Антонино Кастиљо Веласко има више значења:

 Општина Сан Антонино Кастиљо Веласко (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонино Кастиљо Веласко (Сан Антонино Кастиљо Веласко, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику